Europamästerskapet i basket 1981 kan syfta på:

Europamästerskapet i basket för herrar 1981
Europamästerskapet i basket för damer 1981